Рашад Антон Эванс (; род. 25 сентября 1979, Ниагара-Фоллс, Нью-Йорк, США) — американский боец смешанного стиля, бывший чемпион Ultimate Fighting Championship в полутяжёлой весовой категории. Победитель шоу The Ultimate Fighter 2. Член зала славы UFC.

Биография

Борьба 
Борясь за среднюю школу Niagara-Wheatfield High School из города Сэнборн, штат Нью-Йорк, Эванс дважды добирался до финала штата Нью-Йорк, выиграв в своей весовой категории для своего округа. В 1997 году он занял 4 место в весе до 145 фунтов, через год, в 1998 году, также 4 место в весе до 171 фунтов. В 1999 году он поступил в юниорскую Национальную ассоциацию студенческого спорта (), и в чемпионате ассоциации в весе 165 фунтов занял 4-е место. Выступив ещё раз на этом турнире в 2000 году, он стал чемпионом в классе 165 фунтов веса.

Перейдя в первый дивизион NCAA по борьбе, Эванс выступал за штат Мичиган, в Конференции Big Ten (старейшая конференция в первом дивизионе студенческого спорта США. В настоящее время в состав конференции входит 12 университетов, расположенных в основном на Среднем Западе, от Небраски на западе до Пенсильвании на востоке). В 2002 году он закончил чемпионат конференции на 4-м месте, проиграв решением Джейкобу Фолькманну в матче за третье место.

В 2003 году Эванс снова соревновался в весе 174 фунтов, завоевав 3-е место в Конференции Big Ten. Выйдя в первом дивизионе NCAA на 3-ое место, Эванс выиграл свой стартовый матч, проиграв в конечном итоге будущему национальному чемпиону Робби Уоллеру. В следующей схватке он победил легендарного Грега Джонса, трёхкратного Национального Чемпиона, который закончил свою карьеру в NCAA с рекордом 126-4. Эванс выиграл матч решением судей со счётом 3-2, став одним из 4 человек, победивших Джонса в его карьере NCAA. Эванс проиграл свой следующий матч, который бы квалифицировал его на статус All-America (команда All-America — почётная команда из любого американского спортколледжа, состоящая из выдающихся игроков-любителей, считающихся лучшими игроками определённого сезона для каждой команды), в равном бою с решением судей 3-2, и закончил свою карьеру в ассоциации. Он закончил свою карьеру в штате Мичиган с рекордом 48 побед и 34 поражения.

Смешанные боевые искусства

Титулы и достижения 
 Ultimate Fighting Championship
 Чемпион UFC в полутяжёлом весе ().
 Победитель The Ultimate Fighter 2 в тяжёлом весе.
 Sherdog
 Боец года ()
 Нокаут года ()

Статистика в ММА 

|Победа
|align=center|20-8-1
|Габриэль Чеко
|Единогласное решение
|Eagle FC 44
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Майами, Флорида, США
|
|-
|Поражение
|align=center|19-8-1
|Энтони Смит
|KO (удар коленом)
|UFC 225
|
|align=center|1
|align=center|0:53
|Чикаго, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 19-7-1
|Сэм Алви
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: Pettis vs. Moreno
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Мехико, Мексика
|
|-
|Поражение
|align=center|19-6-1
|Дэниел Келли
|Раздельное решение
|UFC 209
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 19-5-1
| Гловер Тейшейра
| Нокаутом (удары)
| UFC on Fox: Teixeira vs. Evans
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:48
| Тампа, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 19-4-1
| Райан Бейдер
| Единогласным решением судей
| UFC 192
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Хьюстон, США
|
|-
| Победа
| align=center| 19-3-1
| Чейл Соннен
| Технический нокаут (удары)
| UFC 167
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:05
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 18-3-1
| Дэн Хендерсон
| Раздельным решением судей
| UFC 161
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Виннипег, Канада
|
|-
| Поражение
| align=center| 17-3-1
| Антониу Рожериу Ногейра
| Единогласным решением судей
| UFC 156
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 17-2-1
| Джон Джонс
| Единогласным решением судей
| UFC 145
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Атланта, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 17-1-1
| Фил Дэвис
| Единогласным решением судей
| UFC on Fox: Evans vs. Davis
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Чикаго, США
|
|-
| Победа
| align=center| 16-1-1
| Тито Ортис
| Технический нокаут
| UFC 133
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:48
| Филадельфия, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 15-1-1
| Куинтон Джексон
| Единогласным решением судей
| UFC 114
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 14-1-1
| Тиагу Силва
| Единогласным решением судей
| UFC 108
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 13-1-1
| Лиото Мачида
| Нокаут (удары)
| UFC 98
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:57
| Лас-Вегас, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 13-0-1
| Форрест Гриффин
| Технический нокаут (удары)
| UFC 92
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:46
| Лас-Вегас, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 12-0-1
| Чак Лидделл
| Нокаут (удары)
| UFC 88
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:51
| Атланта, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 11-0-1
| Майкл Биспинг
| Раздельным решением судей
| UFC 78
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Ньюарк, США
|
|-
| Ничья
| align=center| 10-0-1
| Тито Ортис
| Ничья
| UFC 73
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сакраменто, США
|
|-
| Победа
| align=center| 10-0
| Шон Салмон
| Нокаут
| UFC Fight Night: Evans vs Salmon
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:06
| Холливуд, США
| Нокаут вечера
|-
| Победа
| align=center| 9-0
| Джейсон Ламберт
| Нокаут (удары)
| UFC 63: Hughes vs. Penn
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:22
| Анахайм, США
|
|-
| Победа
| align=center| 8-0
| Стефан Боннар
| Решением судей
| UFC Fight Night 5
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 7-0
| Сэм Хогер
| Раздельным решением судей
| UFC Fight Night 4
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 6-0
| Брэд Имес
| Раздельным решением судей
| The Ultimate Fighter 2 Finale
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 5-0
| Хайме Хара
| Единогласным решением судей
| GC 27: FightFest 2
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Колуса, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 4-0
| Гектор Рамирес
| Единогласным решением судей
| GC 27: FightFest 2
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Колуса, США
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Брайан Пардо
| Технический нокаут (удары)
| GC 26: FightFest 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:24
| Колуса, США
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Дэнни Андерсон
| Технический нокаут (удары)
| Dangerzone: Cage Fighting
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:09
| Осеола, Айова, США
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Деннис Рид
| Болевым
| Dangerzone: Cage Fighting
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:50
| Оцеола, Айова, США
|

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Рашад «Сахар» Эванс — все бои, биография 

Бойцы смешанных единоборств США